Gunnar Lindberg kan syfta på:

* Gunnar Lindberg (1903–1984), svensk militär
 Gunnar Lindberg (1915–1997), svensk konstnär
 Gunnar Lindberg Årneby (född 1967), svensk företagare